O termo La Côte pode referir-se a:

 La Côte - região vinícola junto ao Lago Lemano, Suíça
 La Côte-d'Aime - comuna francesa na região Ródano-Alpes
 La Côte (Haute-Saône) - comuna francesa na região  Franche-Comté,
 La Côte-Saint-André - comuna francesa na região  Ródano-Alpes
 La Côte-en-Couzan - comuna francesa na região Ródano-Alpes
 La Côte-de-Gaspé - região da província canadense de Quebec
 La Côte-de-Beaupré - região da província canadense de Quebec

Desambiguação